Red, Taylor Swift 2012-es albuma
 Red, Taylor Swift dala
 Red, King Crimson albuma
 RED, 2010-es amerikai film
 Red, amerikai, keresztény rockot játszó együttes